Vlaški Do est un toponyme qui peut désigner :
Vlaški Do, une localité de Serbie située dans la municipalité de Smederevska Palanka, district de Podunavlje ;
Vlaški Do, une localité de Serbie située dans la municipalité de Žabari, district de Braničevo.